Le NES Cleaning Kit, sorti en 1989 par Nintendo, est un accessoire pour la Nintendo Entertainment System (NES). Il contient deux outils de nettoyage en plastique et un manuel d'instruction.

Un élément se présente sous la forme d'une cartouche avec une poignée et permet, en effectuant des va-et-vient à l'intérieur de la console, d'en nettoyer les connecteurs internes. Un élément recouvert de tissus permet de l'imprégner de produit nettoyant.

L'autre élément se présente sous forme d'une spatule et sert à nettoyer les cartouches. Un côté assez rugueux est à imprégner de produit nettoyant et l'autre plus lisse sert à absorber l'excédent de produit.

Voir aussi 
 Nintendo
 Liste des accessoires de la NES
 Liste des accessoires de la Famicom

Matériel Nintendo
Nintendo Entertainment System